Plusieurs églises ont été nommées église Saint-Benoît en référence à un , usuellement saint Benoît de Nursie.

En  
 Église Saint-Benoît, Munich, Bavière

En  
 Église Saint-Benoît, Nalinnes-Bultia, Hainaut

Au  
 Église Saint-Bendt ou Saint-Benoît, Ringsted

Aux  
 Église Saint-Benoît, Chicago, Illinois
 Église Saint-Benoît, Honaunau, Hawaï

En  
 Église Saint-Benoît, Aizenay, Vendée
 Église Saint-Benoît, Ansac-sur-Vienne, Charente
 Église Saint-Benoît, Antibes, Alpes-Maritimes
 Église Saint-Benoît, Bergholtzzell, Haut-Rhin
 Église Saint-Benoît, Castres, Tarn
 Église Saint-Benoît, Feuges, Aube
 Église Saint-Benoît, Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine
 Église Saint-Benoît, Le Mans, Sarthe
 Église Saint-Benoît, Saint-Benoît, La Réunion
 Église Saint-Benoît, Saint-Benoist-sur-Mer, Vendée
 Église Saint-Benoît, Strasbourg, Bas-Rhin
 Église Saint-Benoît, Villiers-Saint-Benoît, Yonne
 Église Saint-Benoît, Walschbronn, Moselle

détruite 
 Église Saint-Benoît-le-Bétourné, Paris (détruite)

En  
 Église Saint-Benoît, Catane, Sicile
 Église Saint-Benoît, Naples, Campanie
 Église Saint-Benoît , Rome, Latium

Voir aussi 
 
  (les abbatiales de ces abbayes vont usuellement être dédiées à Saint-Benoît)
 
 
 

~
Saint-Benoit